Okręty kanadyjskie o nazwie HMCS „Bras d’Or”, pochodzącej od Bras d’Or Lake.
 Pierwszy HMCS „Bras d’Or” był pomocniczym trałowcem. W służbie w latach 1939–1940.
 Drugi „Bras d’Or” (R-103) był eksperymentalnym wodolotem. W służbie w latach 1957–1962.
 Trzeci HMCS „Bras d’Or” (FHE 400) był prototypowym wodolotem. W służbie w latach 1968–1971.

Bibliografia 
 

Bras dOr